Бори́с Лео́нов:
 Леонов, Борис Андреевич (род. 1935) — советский и российский писатель, литературовед, доктор филологических наук, профессор.
 Леонов, Борис Михайлович (род. 1948) — советский футболист.
 Леонов, Борис Николаевич (1932—2014) — российский театральный актёр, заслуженный артист России.
 Леонов, Борис Фёдорович (1900—1977) — русский литературовед и журналист, театровед.